Marie Dølvik Markussen – calciatrice norvegese
 Nikolaj Markussen – pallamanista danese
 Per Terje Markussen – ex calciatore norvegese
 Rudy Markussen – ex pugile danese